Улица Феодосия Углицкого () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Лесковица. Пролегает от тупика до безымянного проезда.

Нет примыкающих улиц.

История 
Застройка начала улицы приходится на начало-середину 19 века. 

С переименованием Ильинской улицы в 1919 году на улицу Глеба Успенского, получил название и переулок — в честь русского писателя Глеба Ивановича Успенского.

19 февраля 2016 года переулок Глеба Успенского был преобразован в улицу с современным названием — в честь епископа Русской церкви, архиепископа Черниговского Феодосия Черниговского (Полоницкого-Углицкого), согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 54-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»).

Застройка 
Улица пролегает в юго-западном направлении параллельно улицам Ильинская и Ушакова. Улица расположена в пойме реки Десна. Имеет проезды к улицам Ильинская, Кропивницкого, Варзара, Ушакова. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. 

Учреждения: нет

Есть ряд рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: 22 усадебных дома.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 825 ВУЛИЦЯ УСПЕНСЬКОГО ГЛІБА 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова